YIB steht für:
 Atikokan Municipal Airport (IATA-Code), Flugfeld von Atikokan, Rainy River District, Ontario, Kanada

YiB steht für:
 Yobibyte (Binärpräfix), Abkürzung für 280 Bytes = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 Bytes (1.0248); siehe Byte#Präfixe

Yib steht für:
 Yobibit (Binärpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 280 Bits = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 Bits (1.0248); siehe Bit

yib steht für:
 Jinglisch (ISO-639-3-Code), englischsprachige Wörter im Jiddisch

Abkürzung